San José Buenavista ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 San José Buenavista (San Cristóbal de las Casas) in Chiapas
 San José Buenavista (San Lucas) in Chiapas
 San José Buenavista (Alpoyeca) in Guerrero
 San José Buenavista (Igualapa) in Guerrero
 San José Buenavista (Tlacotepec de Benito Juárez) in Puebla
 San José Buenavista (Zaragoza) in Puebla
 San José Buenavista (Querétaro) in Querétaro